Kenyon kan syfta på:

 Kenyon College – ett college i Ohio i USA
 Kenyon (auktor)

Personer
 Essek William Kenyon (1867–1948), amerikansk baptistpastor
 Frederic George Kenyon (1863–1952), brittisk papyrolog
 
 William Squire Kenyon (1869–1933), amerikansk senator
 William Kenyon (1847– ) botaniker

Geografi

Antarktis 

 Mount Kenyon,

USA 

 Kenyon, Minnesota, ort, Goodhue County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar